Богородское (усадьба Гурьевых) — в Рузском районе
 Богородское (усадьба Кречетниковых) — в Ивановском районе